Karl Eschenburg ist der Name folgender Personen:

*Karl Eschenburg (Politiker) (1877–1943), deutscher Politiker (DNVP)
Karl Eschenburg (Fotograf) (1900–1947), deutscher Fotograf